Lepidochitona beanii är en blötdjursart som först beskrevs av Carpenter 1857.  Lepidochitona beanii ingår i släktet Lepidochitona och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
beanii